Pietro Antonio Novelli, dessinateur, illustrateur, écrivain, poète, graveur et peintre italien du xviiie siècle
 Pietro Antonio Novelli I, mosaïste et un peintre italien de la fin xvie siècle et du début du xviie siècle ;
 Pietro Antonio Novelli II, peintre italien du xviie siècle ;